Оріон — персонаж давньогрецьких міфів, що після смерті був поміщений богами на небо.

== Астрономія ==
 Оріон — сузір'я в екваторіальній площині.
 Туманність Оріона — галактична туманність.
 Оріон — американський частково багаторазовий космічний корабель, який має замінити американські космічні човники.
 Оріон — проєкт зі створення космічного корабля для довготривалих польотів з ядерним реактивно-імпульсним двигуном.

Відомі люди 
 Агустін Оріон — аргентинський футболіст.
 Оріон — даньоєгипетьський грамматик 5-го століття з Фів.
 Оріон — польський музика, сценічний псевдонім Томаша Врубльовського.

Оріон — місто, штат Вісконсин
 Оріон — селище, штат Іллінойс

Інше 
 Оріон — муніципалітет у Франції, в регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї.
 Orion Pictures — американська кінокомпанія.
 Оріон — радіозавод у Тернополі (Україна).
 «Оріон» P-3 — американський літак морської базової патрульної авіації.
 Оріон — російський безпілотний авіаційний комплекс.
 Оріон — завод у Одесі (Україна).